Seinäjoki ist der Name für:
 Seinäjoki, eine Stadt in Westfinnland
 Seinäjoki (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Südösterbotten
 (1521) Seinäjoki, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Seinäjoki Crocodiles, ein finnischer American-Football-Verein